Dragovići je lahko:
 Dragovići, Bosna in Hercegovina
 Dragovići, Hrvaška